Seinen (genre), Japans woord dat als een genrenaam voor manga en anime wordt gebruikt 
Seinen (boodschap), het overbrengen van een boodschap door middel van tekens, zie ook:
Brand meester (sein)
Lichtseinenstelsel 1946
Morse
Semafooralfabet
Spoorwegsein